Olaszország
Cosio di Arroscia, település Olaszországban, Liguria régióban, Imperia megyében
Cosio Valtellino, település Olaszországban, Lombardia régióban, Sondrio megyében

 Mexikó
Cosio, község Mexikó Aguascalientes államában